Partit dels Treballadors Units, partit polític de Saint Lucia
 Països i territoris d'ultramar, territoris que no formen part de la Unió Europea però que hi tenen una relació especial
 PTU (pel·lícula) (de l'acrònim en anglès Police Tactical Unit), pel·lícula de Hong Kong del 2003, del director Johnnie To